Čatež je lahko: 

 Čatež (mitologija) slovensko bajeslovno bitje

 ime več naselij v Sloveniji:

 Čatež ob Savi
 Čatež, Trebnje

Naselja v Sloveniji